MetaWiki es un motor de búsqueda que permite encontrar los títulos de página de varios wikis listados. Fue creado por Lucas Martini.

Enlaces externos 
 La máquina de búsqueda MetaWiki
 Discusión sobre el concepto

Wikis